Rileyville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rileyville (Illinois)
 Rileyville (Kentucky)
 Rileyville (New Jersey)
 Rileyville (Pennsylvania)
 Rileyville (Virginia)